Імпера́тор Че́н ( або , «Сталий імператор») — скорочена форма посмертного імені та титулу імператорів та правителів Китаю. Інші назви — Чен-ді, Ченді.

Китай 
Імператор Чен — восьмий імператор династії Цін (1820 — 1850).

Чен